Tesla (simbol T), mjerna jedinica magnetske indukcije (gustoće magnetskoga toka), izvedena jedinica Međunarodnog sustava mjernih jedinica SI.
 Nikola Tesla, hrvatski i američki znanstvenik i izumitelj
 Tesla (glazbeni sastav), američki hard rock sastav iz Sacramenta
 Tesla (tvrtka), američka automobilistička tvrtka